What’s Going On – album Marvina Gaye’a. Wydany 21 maja 1971 roku, album odzwierciedla tworzący się w tym czasie nowy trend w muzyce soul. Tekstami o narkotykach, ubóstwie oraz wojnie w Wietnamie szybko wywołał sensację i wytrwał jako klasyczny album soulu wczesnych lat 70.

Magazyn Rolling Stone umieścił album jako 1. na 500 albumów wszech czasów.

Lista utworów

Strona A

Strona B

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Okładka
  

Albumy muzyczne wydane w roku 1971
Albumy soulowe